Hanseat bzw. Hanseaten steht für
 ein soziostruktureller Begriff zur Bezeichnung der Oberschicht der drei Hansestädte Hamburg, Bremen und Lübeck, siehe Hanseat
 ein norddeutsches Gebäck, siehe Hanseat (Gebäck)
 die Mitglieder der Landsmannschaft Hansea auf dem Wels zu München
 die Mitglieder des Corps Hansea Bonn („Bonner Hanseaten“)
 die Mitglieder des Corps Hansea Köln („Kölner Hanseaten“)
 ein dreirädriges Fahrzeugmodell, siehe Tempo (Fahrzeug)
 ein Hochbahn-Salonwagen der Hamburger Hochbahn
 ein soziostrukturelles Zentrum und Veranstaltungsort in Salzwedel
 einen Fernschnellzug der Deutschen Bundesbahn Hanseat (Zug)

Schiffe
 Hanseat (Schiff, 1899), ein Segelschulschiff
 Hanseat (Schiff, 1937), ein Fracht- und Kriegsschiff
 Hanseat (Schiff, 1988), ein Fahrgastschiff